Plaatsen
 Sviridov (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Sviridov (Rostov) - choetor in de Russische oblast Rostov

 Personen
 Pjotr Pjotrovitsj Sviridov (1887–1963) - seculiere naam van Pitirim - bisschop van de Russisch-orthodoxe kerk 
 Karp Vasiljevitsj Sviridov (1896–1967) - Sovjet-luitenant-generaal van de gepantserde strijdkrachten
 Vladimir Pjotrovitsj Sviridov (1897–1963) - Sovjet militaire commandant, luitenant-generaal van de artillerie
 Georgi Vasiljevitsj Sviridov (1915–1998) - Russisch componist en pianist
 Nikolaj Ivanovitsj Sviridov (1938) - Sovjet-atleet, langeafstandsloper
 Sergej Pjotrovitsj Sviridov (1990) - Russische atleet, poloist

 Zie ook
 Sviridova